Galaxie je astronomický pojem, který znamená:

 galaxie – seskupení hvězd a další hmoty
 Galaxie Mléčná dráha – naše galaxie, obsahující sluneční soustavu

Galaxie může také být:

 Galaxie (ryby) – řád a rod paprskoploutvých ryb 

 Galaxie (média) – televizní společnost
 Galaxia – komiks časopisu ABC z let 1984 až 1986